Pougny, Ain
 Pougny, Nièvre